

Patronyme 

 James Heyward Trapier  (1815 - 1865), brigadier-général
 Stéphane Trapier (1964-), illustrateur et auteur de bande dessinée français ;

Patronyme français